Лева́дия () — город в Греции, на месте древнего города Лебадии. Расположен на высоте 204 метра над уровнем моря, на правом берегу реки Кифисоса, в 64 километрах к юго-востоку от Ламии и в 90 километрах к северо-западу от Афин. На востоке и юго-востоке от города находится горный массив Парнас. Административный центр одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Беотии в периферии Центральной Греции. Население  жителей по переписи 2011 года.

К востоку от города проходит  Фивы — Ламия. К северу от города проходит национальная дорога 48, которая связывает Левадию с Амфисой. Железнодорожная станция  обслуживает линию Пирей — Салоники.

Центр Фивской и Левадийской митрополии Элладской православной церкви.

История 
Древний город Лебадия () находился на берегу реки Геркины (), к западу от озера Копаиды. Упоминается Гомером в «Списке кораблей» как Мидея (), по имени Мидеи, матери Аспледона (), эпонима города близ Орхомена. Был переименован в Лебадию по имени Лебада () из Афин. У города в священной роще находился храм Трофония со статуей Праксителя. Выше рощи находился пещерный оракул Трофония, хтонического божества. Представлял собой искусственную пещеру, выполненную в виде подземной куполообразной сокровищницы (). К оракулу обращался лидийский царь Крёз в VI веке до н. э.

В южной части города находится средневековый замок, который возвышается над городом на 150 метров.

В 18 километрах к западу от Левадии находится малый город Дистомон, печально известный своим разрушением и резнёй в годы оккупации Греции странами «оси» во Вторую мировую войну. В память другого события оккупации Греции странами «оси», в 10 километрах к западу от Левадии, по дороге на Арахову, установлен памятник на месте боя греческих партизан с нацистами и последовавшего расстрела 136 жителей города.

Из Левадии родом Ламброс Кацонис (1752—1804), национальный герой Греции, пират и полковник российской армии, участник Пелопоннесского восстания 1770 года, назвал свою усадьбу в Крыму именем родного города, впоследствии окружающее поселение стало называться Ливадией.

В 2005 году здесь открыт факультет экономического развития региона Университета Центральной Греции.

Сообщество Левадия 
В общинное сообщество Левадия входят девять населённых пунктов. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 139,614 квадратного километра.

Население

Примечания 

 
Столицы номов Греции
Города Греции